Panasewicz:
 Janusz Panasewicz, właśc. Jan Panasewicz (ur. 1956) – polski wokalista rockowy
 Panasewicz (album)

Polskie nazwiska